Antonio Escobar puede referirse a:

 Antonio de Escobar y Mendoza (1589-1669), eclesiástico español;
 Antonio Escobar Huerta (1879-1940), militar español;
Antonio Escobar Moreno (1952 -), pintor español;
 Antonio Escobar Núñez (1976-), productor musical y compositor español.